Брайан Нитвей Браун (); род. 23 июня 1947, Сидней) — австралийский актёр.

Биография 
Брайан родился в Сиднее в семье пианиста Джона (Джека) и домохозяйки Молли Браун. Он вырос в юго-западном пригороде Сиднея — Бэнкстауне и начал работать в AMP. Позже начал выступать в любительских спектаклях, где и обнаружил страсть к актёрству.

Карьера 
В 1964 году Браун отправился в Англию играть небольшие роли в театре «Олд Вик», позже он вернулся в Австралию и стал членом Сиднейского театра «Genesian». В 1977 году он впервые дебютировал в кино, получив роль в местной короткометражке «Любовные письма с Теральбской дороги». Брайан ещё на протяжении двух лет продолжал сниматься в австралийских фильмах.

В 1980 году Браун становится известным и для международной аудитории за счёт роли в фильме «Правонарушитель Морант». Несмотря на то, что он продолжает сниматься в австралийских фильмах, он ещё снимается и в американском сериале «Город, похожий на Элис».

Брайан запомнился американской телевизионной аудитории как обладатель премий «Эмми» и «Золотой глобус» за роль в телесериале Поющие в терновнике. Позже он начал сниматься в более крупных фильмах, самые известные из них «Тайпан» с Джоан Чэнь, «Гориллы в тумане» с Сигурни Уивер, «Коктейль» с Томом Крузом, обе «Иллюзии убийства» с Брайаном Деннехи.

С 1990-х годов по наше время Браун снимается в американских и австралийских фильмах и постановках, а также в британских рекламных роликах.

Награды 
В 1989 году Браун был введён в Зал Славы Логи (). Он получил награду Австралийского Фильмографического Института () за лучшую вспомогательную роль в 1980 году за роль в фильме «Правонарушитель Морант» и в 1999 за роль в фильме «Пальцы веером».

В 2005 году Браун стал членом Ордена Австралии за заслуги перед обществом, оказание помощи и поддержки семьям и молодым людям через благотворительные организации и за помощь в развитии австралийского кино и телевизионной индустрии.

Личная жизнь 
Брайан познакомился с Рейчел Уорд на съёмках сериала «Поющие в терновнике» в 1983. Они поженились через 3 месяца после съёмок. У них есть 3 ребёнка — Рози, Матильда и Джо. Матильда, как и её родители, выбрала актёрскую стезю.

Брайан Браун — ярый сторонник австралийского республиканизма.

Фильмография 

 Любовные письма с Теральбской дороги / The Love Letters from Teralba Road (1977)
 Third Person Plural (1978)
 Ирландец / The Irishman (1978)
 Weekend of Shadows (1978)
 Песнь Джимми Блэксмита / The Chant of Jimmie Blacksmith (1978)
 Кинофронт / Newsfront (1978)
 Развозчики денег / Money Movers (1978)
 Cathy’s Child (1979)
 The Odd Angry Shot (1979)
 Palm Beach (1980)
 Правонарушитель Морант / Breaker Morant (1980)
 Телепат / Stir (1980)
 Кровавые деньги / Blood Money (1980)
 Зима наших надежд / Winter of Our Dreams (1981)
 Far East (1982)
 Кости / Parker (1984)
 Передай привет Брод-стрит / Give My Regards to Broad Street (1984)
 Пустой пляж / The Empty Beach (1985)
 Бунтовщик / Rebel (1985)
 Иллюзия убийства / F/X — Murder by Illusion (1986)
 Тайпан / Tai-Pan (1986)
 Хорошая жена / The Good Wife (1987)
 The Shiralee (1987)
 Коктейль / Cocktail (1988)
 Гориллы в тумане / Gorillas in the Mist: The Story of Dian Fossey (1988)
 Кровавая клятва / Blood Oath (a.k.a. Prisoners of the Sun) (1990)
 Влюбленный гастролер / Sweet Talker (aka Confidence) (1991)
 Иллюзия убийства 2 / F/X 2: The Deadly Art of Illusion (1991)
 Во всём виноват посыльный / Blame It on the Bellboy (1992)
 Полный массаж тела / Full Body Massage (1995)
 Мертвое сердце / Dead Heart (1996)
 На границе / On The Border (1998)
 Дорогая Клаудиа / Dear Claudia (1999)
 Пальцы веером / Two Hands (1999)
 Мой гризли / Grizzly Falls (1999)
 На последнем берегу (2000)
 Риск / Risk (2000)
 Кефаль / Mullet (2001, voice)
 Стикс / Styx (2001)
 Грязные Делишки / Dirty Deeds (2002)
 А вот и Полли / Along Came Polly (2004)
 Декан Спэнли / Dean Spanley (2008)
 Кактус / Cactus (2008)
 Австралия / Australia (2008)
 Красивая Кейт / Beautiful Kate (2009)
 Love Birds (2011)
 Боги Египта / Gods of Egypt (2016)
 Рыжий: вся правда (2016)
 Сладостный край / Sweet Country (2017)

Телевидение 

 Against the Wind (сериал) (1978)
 Город, похожий на Элис / A Town Like Alice (1981)
 Поющие в терновнике / The Thorn Birds (1983)
 Eureka Stockade (1984)
 Ким / Kim (1984)
 The Shiralee (1987)
 Мертвец в воде / Dead in the Water (TV film) (1991)
 Девлин / Devlin (1992 film) (1992)
 Эпоха вероломства / Age of Treason (1993)
 Последнее убийство / The Last Hit (1993)
 Странник (сериал) / The Wanderer (1994 TV series) (1994, 13 серий)
 Полный массаж тела / Full Body Massage (1995)
 Twisted Tales (сериал) (1996)
 20000 лье под водой / 20,000 Leagues Under the Sea (1997)
 Люди-собаки / Dogboys (1998)
 На границе / On the Border (TV Film) (1998)
 Путешествие к центру земли (телесериал) / Journey to the Center of the Earth (TV miniseries) (1999)
 На последнем берегу (фильм) / On the Beach (2000)
 След / Footsteps (TV film) (2003)
 Месть женщины средних лет / Revenge of the Middle-Aged Woman (2004)
 Нападение акул в весенние каникулы / Spring Break Shark Attack (2005)
 The Poseidon Adventure (2005)
 Путаница / Two Twisted (2006)
 Убийство в глуши / Joanne Lees: Murder in the Outback (2007)
 Человек, который стал лучше / Better Man (TV miniseries)'' (2013)

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Австралии